Old Washington County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Old Washington County Courthouse (Oklahoma), ID-Nr. 81000469
 Old Washington County Courthouse (Utah), ID-Nr. 70000634